А́стра, Astra (от  — звезда):

 Астра () — род цветковых растений семейства Астровые (Сложноцветные).
 Астра — божественное сверхъестественное оружие в индуизме.
 Астра — российская награда в области моды и стиля.
 Астра — частная радиостанция на Кипре.
 Астра — румынский футбольный клуб из города Джурджу ().

Ботаника 
 Садовая астра — название в цветоводстве каллистефуса китайского.
 Астра - советский сорт гречихи (создан в 1983 году)

Музыка 
 Astra — музыкальный альбом 2013 года зеленоградской группы The Retuses

Торговая марка 
 Астра — марка советских и российских сигарет.
 Астра — марка автоматических пистолетов испанской фирмы Societa Unceta y Cia.
 Астра — марка катушечных магнитофонов, выпускавшихся с 1960 года ленинградским заводом «Техприбор».

Техника 
 Астра — русский военный дирижабль, построенный в 1913 году во Франции («Astra-XII», «Красная звезда»).
 Астра — серия телекоммуникационных спутников, принадлежащих компании SES Astra.
 Астра — серия советских военных радиостанций Р-105Д/108Д/109Д.
 2С8 «Астра» — 120-мм советский опытный самоходный миномёт.
 Астра — воздушная платформа воздушного старта БПЛА.
 Astra — индийская ракета класса «воздух-воздух».
 Astra Inc. или Astra Space — американская частная аэрокосмическая компания, работающая на рынке запусков малых спутников.

См. также 
 Астрей
 Astra (см. :en:Astra (company) — итальянская компания, производитель грузовиков, тяжёлой и военной техники, подразделение IVECO.
 Astra Defense — швейцарская (ранее испанская) компания, производитель стрелкового оружия.
 Astra Bus — румынская компания, производитель автобусов
 Astra Linux — российская операционная система.
 Opel Astra — малогабаритный автомобиль C-класса, производится немецкой компанией Adam Opel AG с 1991 года.

Примечания